Cet article traite de la quarante-neuvième édition du Championnat d'Algérie de football de Ligue 2. Il s'agit de la troisième saison de ce championnat depuis la professionnalisation du football algérien. Au terme du championnat les trois premières équipes au classement accéderont en Ligue 1 tandis que les trois dernières seront reléguées en Division National Amateur.

Équipes participantes 

Légende des couleurs

Compétition

Règlement 
Calcul des points :
 3 pts pour une victoire.
 1 pt pour un match nul.
 0 pt pour une défaite

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts
 Nombre de buts marqués
 Différence particulière
 Classement du fair-play

Classement

Calendrier

Résultats

Leader par journée

Dernier par journée

Statistiques 
 Journée de championnat la plus riche en buts :  avec 29 buts
 Journée de championnat la plus pauvre en buts :  avec 8 buts
 Plus grande marge de buts dans une rencontre : 10 buts
 NA Hussein Dey 10-0 CR Témouchent, le .
 Plus grand nombre de buts dans une rencontre : 10 buts
 NA Hussein Dey 10-0 CR Témouchent, le .

Classement des buteurs

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Algérie de football 2012-2013
 Coupe d'Algérie de football 2012-2013

Liens externes 
 Ligue de Football Professionnel
 Fédération Algérienne de Football

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Football M2
Algérie M2
Championnat M2